Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit steht für:

 Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (Deutschland) im deutschen Steuerrecht
 Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (Österreich) im österreichischen Steuerrecht